AFG steht für:
 AFG (Arbonia-Forster-Gruppe), später Namensbestandteil der AFG Arbonia-Forster-Holding AG, heute Arbonia, Schweizer Bauausrüstungskonzern
 AFG Arena, nach der AFG Arbonia-Forster-Holding benanntes St. Galler Fußballstadion (von 2006 bis 2016)
 Afghanistan, Ländercode nach ISO 3166, olympisches Länderkürzel und Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für Kurzwellensender
 Anlagefondsgesetz, aufgehobenes Gesetz in der Schweiz
 Arbeitsförderungsgesetz, Gesetz in Deutschland
 Ariana Afghan Airlines (ICAO-Code), afghanische Fluggesellschaft

A.F.G. steht für:
 American Forces in Germany, Name der Besatzungsarmee der Vereinigten Staaten von Amerika während der alliierten Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg

AfG steht für:
 Akademie für Gemeinwirtschaft, siehe Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik
 Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED
 Alkoholfreie Getränke
 Arbeit für Gera, eine unabhängige Wählervereinigung im Geraer Stadtrat
 Amt für Gemeindedienst

afg steht für:
 Afghanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), afghanische Gebärdensprache angelehnt an die American Sign Language
 Arbeitsgemeinschaft der Frauen- und Geschlechterforschungseinrichtungen Berliner Hochschulen (afg)

Siehe auch:

Abkürzung